Franchuk est un patronyme pouvant désigner:

Patronyme
Elena Franchuk (née en 1970), précédent nom de la philanthrope et femme d'affaires ukrainienne Olena Pintchouk
 (né en 1944), joueur de baseball américain

Homonymie de patronyme